Roger Vailland
 Œuvres posthumes (Nietzsche)